Hörnchen (Diminutiv von Horn) steht für:
 Hörnchen (Sciuridae), Familie aus der Ordnung der Nagetiere (Rodentia)
 verschiedene Nahrungsmittel:
 Brötchen, Gebäck aus Brötchenteig
 Croissant, Gebäck aus Plunderteig
 Kipfel, Gebäck aus Hefeteig
 Kipferl, Feingebäck
 Hörnchennudeln, speziell geformte Nudeln
 Bamberger Hörnla, auch Bamberger Hörnchen, eine Kartoffelsorte
 anderer Begriff für Eistüte oder Eiswaffel
 halbrunde Teigschaber ohne Stiel

Siehe auch:
 Lenkerhörnchen